Margon puede referirse a:

 Margon, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Margon, comuna francesa situada en Hérault.